Elima est un village de la région du Sud-Comoé en Côte d'Ivoire.
 Elima est un quotidien du Congo-Kinshasa.
 Elima est une île sur le fleuve Congo au Congo-Kinshasa.

Homonymie de toponyme